Woensel ist der Familienname folgender Personen:

 Joan van Woensel (1705–1773), niederländischer Mediziner 
 Joan van Woensel (Marineoffizier) (1740–1816), niederländischer Schout-bij-nacht
 Pieter van Woensel (1747–1808), niederländischer Militärarzt und Reiseschriftsteller

Woensel steht für
 Woensel (Eindhoven), Stadtteil von Eindhoven und ehemals historisch bedeutsamer Ort in Noord-Brabant